Municipio de Brule puede referirse a alguno de los siguientes lugares en Estados Unidos:

 Municipio de Brule (condado de Brule, Dakota del Sur), un municipio ubicado en el condado de Brule.
 Municipio de Brule (condado de Union, Dakota del Sur), un municipio ubicado en el condado de Union.